Hudson může znamenat:

Příjmení a jména lidí 
 Callum Hudson-Odoi – anglický fotbalový útočník
 Ernie Hudson – americký herec
 Hudson Fernando Tobias de Carvalho – brazilský fotbalista
 Garth Hudson – kanadský multiinstrumentalista
 Gary Hudson – americký herec a režisér
 Henry Hudson – anglický mořeplavec
 Hugh Hudson – britský filmový režisér
 Jennifer Hudson – americká herečka a zpěvačka
 Kate Hudson – americká herečka
 Katheryn Elizabeth Hudson, uměleckým jménem Katy Perry – americká zpěvačka
 Louis Hudson – kanadský hokejový útočník
 Marc Hudson – heavy metalový zpěvák
 Matthew Hudson-Smith – britský atlet, běžec
 Nell Hudson – anglická herečka, zpěvačka a skladatelka
 Oliver Hudson – americký herec
 Richard Hudson – anglický zpěvák-písničkář a hudebník
 Rochelle Hudson – americká herečka
 Rock Hudson – americký herec
 Ruben Santiago-Hudson – americký herec
 Saul Hudson – britský rockový hudebník, kytarista
 William Hudson – americký herec

Geografické názvy 
V Kanadě:
 Hudson (Quebec)

Ve Spojených státech amerických
 Hudson (Colorado)
 Hudson (Florida)
 Hudson (Illinois)
 Hudson (Indiana)
 Hudson (Iowa)
 Hudson (Kansas)
 Hudson (Maine)
 Hudson (Massachusetts)
 Hudson (Michigan)
 Hudson (New Hampshire)
 Hudson (New York)
 Hudson (Ohio)
 Hudson (Severní Karolína)
 Hudson (Texas)
 Hudson (Wisconsin)
 Hudson (Wyoming)
 Hudson County, New Jersey

 Hudsonův záliv
 Hudsonův průliv
 Hudson (řeka)
 Cerro Hudson

Další významy 
 Hudson Motor Car Company – výrobce automobilů v USA
 Hudson Hawk – film z roku 1991 s Brucem Willisem
 Doc Hudson – postava z animovaného filmu Auta
 Společnost Hudsonova zálivu
 USS Hudson – jména celkem čtyř lodí US Navy
 Lockheed Hudson – americký bombardér z druhé světové války
 Hudson – mezinárodní personálně poradenská firma

Odkazy

Externí odkazy